Estoppey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Estoppey (1820–1888), Schweizer Politiker
 Eugene Estoppey (1871–1943), Langstreckenläufer